Пяндж:

 Пяндж — река в Азии, левая составляющая Амударьи.
 Пяндж — посёлок на юге Таджикистана, на реке Пяндж